Зигварт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Зигварт, Бото (1884—1915) — немецкий композитор.
 Зигварт, Йендрик (род. 1994) — немецкий певец.